Bursztynowo bezeichnet folgende Orte in Polen:

 Bursztynowo, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Fürstenau, Landkreis Graudenz); siehe Gmina Świecie nad Osą
 Bursztynowo, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Fürstenau, Landkreis Schwetz); siehe Gmina Warlubie